O Homem Duplicado, roman van José Saramago uit 2002.
 The Double (2011), een Amerikaanse misdaadfilm uit 2011 onder regie van Michael Brandt.
 The Double (2013), een Britse tragikomische film uit 2013 onder regie van Richard Ayoade.